Борко́вский (Барко́вский; , , ) — польская фамилия; встречается также среди белорусов и украинцев. Имеет женскую форму Борковская (Барковская). Известные носители:



Борковский 
 Борковский, Виктор Иванович (1900—1982) — российский лингвист, профессор, академик АН СССР.
 Борковский, Владимир Евгеньевич (1897—1952) — советский учёный-агроном, селекционер.
 
 Борковский (в монашестве Константин; около 1725—1773) — архимандрит Русской православной церкви, церковный проповедник.
 Борковский, Фёдор (ум. 1942) — деятель армии УНР, позднее ОУН(м), городской голова Полтавы
 Борковский, Франц Казимирович (1805—не ранее 1863) — член польских декабристских обществ, участник Кавказских походов и Крымской войны.
 Борковский, Францишек (род. 1957) — польский шахматист, международный мастер (1980).
 Борковски, Шек (род. 1963) — американский футбольный тренер.

 Борковская, Вера Иосифовна (род. 1928) — звеньевая льноводческого звена, Герой Социалистического Труда.

Составные фамилии

См. также 
 Петрово-Борковский
 Борковский (приток Званы)
 Борковский сельский совет

Примечания